Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины   - концертный коллектив при  Национальной филармонии Украины.

История 
Был создан в сентябре 1995 года как базовый коллектив Колонного зала имени Н.В. Лысенко  Национальной филармонии Украины— главного концертного зала Киева. Первым дирижером оркестра стал Леонид Тихонов. В 1996 году оркестр возглавил Николай Дядюра.

С оркестром работали такие дирижеры как Роман Кофман, Лев Маркиз (Нидерланды), Пендерецкий (Польша), выступали такие солисты как Поль Бадура-Шкода, Дмитрий Башкиров , Элисо Вирсаладзе, Кремер, Юрий Башмет, Наталия Гутман и другие.

Главные дирижёры оркестра 
 1995—1996 — Леонид Тихонов
 1996—2012 — Николай Дядюра
 с 2012— Роман Кофман

Известные музыканты оркестра 
Дядюра Николай Владимирович  (род. 5 августа 1961, Киев) - украинский дирижер, Народный артист Украины(2008).

Примечания

Ссылка 
 Страница на сайте Национальной филармонии

 
Симфонические оркестры Киева
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году